Леон Гувара (; 28 июня 1996, Кёльн, Германия) — немецкий футболист, защитник клуба «Ян Регенсбург» и сборной Гамбии.

Клубная карьера 
Уроженец Кёльна, Леон все юношеские годы провёл в городской команде, однако в 2014 году его переманил к себе «Вердер». Выступает преимущественно во второй команде.

5 февраля 2016 года дебютировал в Бундеслиге, в поединке «Вердера» против мёнхенгладбахской «Боруссии», выйдя в стартовом составе и проведя все 90 минут. Выступил неудачно, получив от немецкого ведущего спортивного издания оценку 5,0, что является низшей из имеющихся, и больше на поле в основной команде не появлялся. В апреле 2016 года продлил контракт с клубом до 30 июня 2019 года.

В мае 2018 года подписал трёхлетний контракт с нидерландским клубом «Утрехт».

Международная карьера 
С 2012 года привлекается в молодежные сборные Германии различных возрастов. В июне 2020 года был вызван на товарищеские матчи в сборную Гамбии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте fussballdaten.de
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте dfb.de
 Профиль на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Футболисты Гамбии
Игроки сборной Гамбии по футболу
Игроки ФК «Вердер II»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Ян»